Maeder steht für:

 Maeder (Stamm), in der Antike ein thrakischer oder illyrischer Volksstamm

Maeder ist der Familienname folgender Personen:
 André Maeder (* 1942), Schweizer Astrophysiker, Dozent und Buchautor
 Christoph Maeder (* 1956), Schweizer Soziologe
 Danielle van Mal-Maeder (* 1963), niederländische Klassische Philologin
 Fritz E. Maeder (1936–2018), Schweizer Kameramann
 Hans Maeder (1909–1988), US-amerikanischer Pädagoge
 Herbert Maeder (1930–2017), Schweizer Fotograf und Politiker
 Jay Maeder († 2014), US-amerikanischer Zeitungskolumnist und Comicautor
 Jso Maeder (* 1957), Schweizer Künstler
 Karl-Heinz Maeder (1948–2013), deutscher Schachspieler
 Kiki Maeder (* 1981), Schweizer Moderatorin und Schauspielerin
 Manfred Maeder (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Marcus Maeder (* 1971), Schweizer Klangkünstler und Komponist
 Philipp Maeder (1959–2011), Schweizer Polospieler
 Stéphane Maeder (* 1961), Schweizer Schauspieler

Siehe auch: 
 Mäder (Begriffsklärung)
 Meder